Нордијски се може односити на:

 Северногермански језици (негде скандинавски или нордијски језици)
 Нордија
 Нордијци

Види још 
 Старонордијски
 Скандинавски
 Нордијске земље